Frontino (Italië)
Frontino (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia